Совье — село в Слободском районе Кировской области. Входит в Денисовское сельское поселение.

География 
Расположено в лесистой местности в 20 км к северо-западу от города Слободской и в 30 км к северо-востоку от окраин Кирова. Имеется подъездная асфальтовая дорога от Слободского.

К селу примыкают малые деревни Слободка, Петровы, Лопаткины.

История села 
Первое упоминание о селе относится к 1615 году, причём упоминается и деревянная тёплая церковь, то есть сам населенный пункт появился раньше. «В селе 4 двора церковников, к нему приписаны 12 деревень, 3 починка и 6 займищ.» В 1652 году в селе было 2 деревянных церкви. В 1765 году в селе появилась каменная церковь. К концу XIX века к приходу принадлежат 68 деревень, дальние деревни от церкви в 12 верстах, прихожан 2025 мужского пола и 2396 женского.

Во время Великой Отечественной Войны в селе размещались дети, эвакуированные из Ленинграда, детский дом был размещен в помещении бывшей Спасской церкви и работал вплоть до 1960-х годов. В советское время жители окрестных сел и деревень почти в полном составе были вынуждены перебраться в Совье: в окрестных деревнях и школах закрыли сельские советы, школы, почты, магазины, медицинские пункты, совхозы/колхозы, кладбища, прекратили регулярное транспортное сообщение, не стали тянуть асфальтовую дорогу за Совье. Так окрестные деревни очень быстро вымерли, а Совье ожидаемо разрослось.

Население 

Большую часть населения составляют русские, незначительное число удмуртов, татар, украинцев, армян, болгар и других.

Культура 
В селе имеется дом культуры. Действуют коллективы народного песенного творчества.
Через село Совье проходит маршрут ежегодного крестного хода на реку Великая.

Инфраструктура 

Детский сад, средняя школа, медпункт, дом культуры, отделение почтовой связи, продуктовые магазины, бар (будь он неладен), частично функционирующая Спасская церковь.

В 1980-х годах построен Совьинский пруд, излюбленное место рыбаков.

Промышленность в селе представлена единственным сельскохозяйственным предприятием — совхозом Совьинским. Имеется небольшая прослойка предпринимателей, занимающихся главным образом вырубкой леса, добычей песчано-гравийных смесей. Значительная часть населения работает в Слободском, Кирове и т. п. Ранее в селе функционировал маслозавод.

Объекты культурного наследия 
В Слободском районе зарегистрировано 119 объектов культурного наследия  , из них 2 в селе Совье:

Известные личности 
 Пантелеев Иван Алексеевич (1925—1993) — полный кавалер ордена Славы.

Примечания 

Населённые пункты Слободского района